Сильверсван () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сильверсван, Адриан Карлович (1858—1933) — русский художник.
 Сильверсван, Николай Николаевич (1823—1879) —  русский генерал.